Gastón de Moncada puede referirse a:
 Gastón de Montcada de Forcalquier (c.1220 - 1290), vizconde de Bearne;
 Gastón de Moncada (? - 1334), canciller de Jaime II, obispo de Huesca y de Gerona;
 Gastón de Moncada y Gralla (1554 - 1626), II marqués de Aytona, virrey de Cerdeña y de Aragón.